

Patronyme 

 Warder Cresson (1798-1860), personnalité politique américaine sioniste ;
 Fortuné Cresson (1874-1945), chirurgien et philanthrope français et russe ;
 Jacques Cresson (1924-2001), homme d'affaires et chef d'entreprise français ;
 Édith Cresson (1934-), personnalité politique française.

Toponyme 

 Cresson, borough américain de Pennsylvanie ;
 Cresson, ville américaine du Texas.

Autres  

 Bataille de La Fontaine du Cresson (1187), bataille des croisades ;
 Cresson, nom vernaculaire de certaines plantes herbacées dicotylédones ;
 Ache faux-cresson, espèces d’aches aquatiques ;
 Cresson alénois, plante herbacée ;
 Cresson des prés, plante herbacée vivace ;
 Cresson du Pará, espèce de plante herbacée ;
 Cresson de jardin, espèce de plante herbacée consommable ;
 Faux-cresson de fontaine, plante vivace pluriannuelle ;
 Piéride du Cresson, espèce de lépidoptères ;
 Gouvernement Édith Cresson (1991-1992), gouvernement de la République française.